Мусташ, Жозе
 Мусташ (собака)